Le Secret du Maelström est la deuxième histoire de la série Molybdène de Jean-Pierre Petit sous le pseudonyme de Lartie Shaw. Elle a été publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Notes et références 

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1971